

Persone 
 Saverio Mercadante – compositore italiano
 Vito Mercadante – sindacalista e poeta italiano
 Aloízio Mercadante – politico brasiliano

Teatro 
 Teatro Mercadante – teatro di Altamura
 Teatro Saverio Mercadante – teatro di Cerignola
 Teatro Mercadante – teatro di Napoli

Altro 
 Foresta Mercadante – foresta all'interno del Parco dell'Alta Murgia
 Famiglia Mercadante – famiglia nobiliare di Altamura